Ventôse was de zesde maand van de Franse republikeinse kalender; ventôse betekent: windmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 19, 20 of 21 februari en eindigde op 20 of 21 maart.

Maand van de Franse republikeinse kalender